Немецкие подводные лодки
 U-14 (1912)
 U-14 (1936)
 U-14 (S193) — немецкая подводная лодка послевоенного времени.